USS Houston — кораблі ВМС США, названі на честь міста Х'юстон, штат Техас.

 USS Houston (AK-1) — німецьке транспортне судно «SS Liebenfels», збудоване у 1903 році. У 1917 році затоплене екіпажем, але підняте американцями, відремонтоване, та включене до складу флоту, де перебувало до 1922 року. Продане приватним власникам у 1923 році, у 1958 році продане на злам.
 USS Houston (CA-30) — важкий крейсер типу «Нортгемтон». Збудований у 1930 році. Брав участь у Другій світовій війні. Потоплений 1 березня 1942 року в бою у Зондській протоці.
 USS Houston (CL-81) — легкий крейсер типу «Клівленд». На службі протягом 1943-1947 років. Виключений зі складу флоту у 1959 році, у 1961 році зданий на злам.
 USS Houston (SSN-713) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1982 році. У 2016 році виключений зі складу флоту, очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни